Polypodiidae může znamenat:

 Polypodiidae (kapradiny), podtřída kapradin z třídy Polypodiopsida 
 Polypodiidae, čeleď z kmene žahavců, která zahrnuje jen druh nezmar jeseteří